Архангельська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Архангельська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Архангельська вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Архангельська вулиця —  колишня назва вулиці Бориса Патона у місті Ізюм.

Вулиці